Cosas que nos hacen sentir bien é o terceiro álbum de estúdio da banda espanhola El Sueño de Morfeo. Esse álbum foi produzido em Los Angeles pelo produtor espanhol Rafa Sardina e lançado dia 26 de Maio de 2009.

Faixas

Singles 
 2009 - “Si No Estás”
 2009 - “No Sé Donde Voy”
 2009 - “Gente”
 2010 - “Ven”

Álbuns de 2009
Álbuns de El Sueño de Morfeo
Álbuns em língua castelhana